Mitrović (Servisch: Митровић) is een Servische achternaam.

Sporters
Aleksandar Mitrović, een Servische voetballer
Dejan Mitrović, een Servische voetballer
Radovan Mitrović, een Oostenrijks-Servische voetballer
Stefan Mitrović, een Servische voetballer

Overige personen
 Živojin Mitrović, oud-burgemeester van Pristina